Zulus — povo sul-africano
 Língua zulu — língua sul-africana
 Reino Zulu —  monarquia nativa da África do Sul
 Zulu (filme) — produção britânica de 1964, estrelada por Stanley Baker e Michael Caine
 Zulu Nation — ONG que se baseia no hip-hop 
 1922 Zulu — asteroide
 Milü — aproximação do número  (pi) também conhecido por zulü
 Rei Zulu (lutador) — lutador brasileiro de vale-tudo 

Desambiguações de topônimos